Příjmení Blemenfeld nosí více osobností:

 Benjamin Markovič Blumenfeld – ruský šachista a teoretik
 David Bloch Blumenfeld (1884–1947) – palestinský sionistický politik
 Felix Michajlovič Blumenfeld (1863–1931) – ukrajinský klavírista, dirigent a hudební skladatel
 Pavel Blumenfeld – český scenárista a režisér